Dziadowo ist ein polnischer Ortsname:
 Dziadowo (Gryfice), Dorf im Powiat Gryficki, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945 Dadow, Kreis Greifenberg, Pommern
 Dziadowo (Pisz), untergegangenes Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1905 Dziadowen, 1905 bis 1945 Königstal, Kreis Johannisburg, Ostpreußen